Jim Shaw, acteur américain ;
 Jim Shaw (1952- ), artiste, peintre, musicien et vidéaste américain ;
  (1893-1962), lanceur des Washington Senators (1913-1921) ;
  (1924-2009), footballeur australien pour Melbourne ;
  (1945- ), gardien canadien de hockey sur glace ;
  (1946- ), ancien maire de Rapid City, Dakota du Sud ;
  (1950- ), nageur olympique canadien.